Open du Portugal désigne plusieurs compétitions sportives :

Golf
 Open du Portugal

Tennis
 Open du Portugal